Fiadanana (Amoron'i Mania), een plaats en gemeente in Madagaskar, behorend tot het district Fandriana in de regio Amoron'i Mania
 Fiadanana (Analamanga), een plaats en gemeente in Madagaskar
 Fiadanana (Haute Matsiatra), een plaats en gemeente in Madagaskar, behorend tot het district Ambohimahasoa in de regio Haute Matsiatra
 Fiadanana (Vatovavy-Fitovinany), een plaats en gemeente in Madagaskar, behorend tot het district Nosy Varika in de regio Vatovavy-Fitovinany